Fontana ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand Mondvorderseite, westlich des Oceanus Procellarum, südöstlich des Kraters Sirsalis und südwestlich von Billy.
Der Rand des relativ stark erodierten Kraters weist im Nordwesten eine Kerbe auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Francesco Fontana offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Fontana auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)